Новосибирский — прилагательное, означающее принадлежность к городу Новосибирску, либо к чему-то новому в Сибири.

 Новосибирская ГЭС.
 Новосибирская область.
 Новосибирский район Новосибирской области.
 Новосибирские острова.
 Новосибирский трамвай.
 Новосибирское водохранилище.